Пётр Га́лкин: Галкин, Пётр Васильевич (1917—1989) — советский военачальник, контр-адмирал.
 Галкин, Пётр Юрьевич (род. 1958) — советский боксёр, чемпион Европы.